

Codici 
 KLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Larsen Bay (Alaska) (Stati Uniti)

Mineralogia 
 Kln – abbreviazione di caolinite

Note